

Главные персонажи 

Приключения Джеки Чана
Приключения Джеки Чана